Александар Зверев је освојио титулу. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Међународно првенство Италије у тенису 2017.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно